

Patronyme 

 André Dutertre (1753-1842), peintre et dessinateur français ;
 Anne Dutertre, voyageuse française du  ;
 Charles Dutertre, (1972-), artiste et illustrateur de littérature jeunesse français ;
 Dutertre (), jésuite ;
 Félix Dutertre de Véteuil (vers 1810-1877), auteur dramatique, chansonnier et écrivain français ;
 François Dutertre (1760-?), général de la Révolution française ;
 Jean-Baptiste Du Tertre (1610-1687), religieux français ;
 Jean-Baptiste II Dutertre (?-1773), deuxième horloger parisien ayant porté ces nom et prénom ;
 Jean-François Dutertre, (1948-2017), musicien français, membre du groupe Mélusine.
 Jean-Marie Dutertre (1768-1811), corsaire français ;
 Louis Dutertre, corsaire français ;
 Marguerite-Louis-François Duport-Dutertre (1754-1793), révolutionnaire français ;
 Pierre du Tertre (?-1378), secrétaire du roi Charles II de Navarre ;
 Victor Dutertre (1850- ?), graveur sur bois et peintre français ;
 Yves Dutertre, (1780-1860), homme politique français ;

Voir aussi